Серге́й Лози́нский:
 Лозинский, Сергей Михайлович (1914—1985) — советский математик и педагог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Лозинский, Сергей Ростиславович (в монашестве Марк; 1939—1973) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен.